Список звёзд в скоплении Плеяды содержит неполный перечень звёзд, относимый астрономами к этому расеянному скоплению, отсортированный в порядке увеличения видимой звёздной величины.

Списки звёзд